Franciszek Longchamps de Bérier (1710–1784) – urzędnik, prezydent Lwowa, pierwszy polski przedstawiciel rodu
 Franciszek Longchamps de Bérier (1840–1914) – powstaniec styczniowy
 Franciszek Longchamps de Bérier (1912–1969) – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego
 Franciszek Longchamps de Bérier (ur. 1969) – polski ksiądz i prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego